Појам Римска црква може означавати:

 Римску католичку цркву, односно Католичку цркву у целини, према њеном седишту у Риму
 Римску католичку цркву латинског обреда, односно Латинску католичку цркву, највећу аутономну цркву унутар Католичке цркве
 Римску бискупију, средишњу бискупију Католичке цркве, у самом граду Риму
 било коју цркву као грађевину у самом Риму
 првобитну Римску цркву из времена пре Великог раскола (1054)

Види још 
 Римокатоличка црква (вишезначна одредница)
 Католичка црква (вишезначна одредница)
 Црква (вишезначна одредница)
 Римска епископија (вишезначна одредница)
 Римски епископ (вишезначна одредница)
 Римска дијецеза (вишезначна одредница)